Дми́трівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Київ, Шевченківський район.
Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Кілія.
Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Куп'янськ.
 Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Харків.
Дмитрівська вулиця — вулиця в місті Яготин.

 Дмитрівська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Кузнецова у місті Київ, Подільський район.

Вулиці